Даэдра, реже дэйдра или дейдра, () — вымышленные существа в серии компьютерных игр The Elder Scrolls. Cущности, подобные демонам, обитающие в Обливионе.

В журнале «Лучшие компьютерные игры» демонология TES была названа самой развитой среди компьютерных игр, а даэдра сравнили с иудейскими демонами — «обычно злокозненными, но порой благодетельными». Появление такой самобытной группы монстров было названо корреспондентом журнала «Игромания» «дополнительной гранью в полном чудес мире Elder Scrolls». Они появлялись также в Redguard и составляли большую часть бестиария Battlespire. В четвёртой игре серии также большой список этих монстров.

Общие сведения и характеристики 
Даэдра как отдельная группа игровых монстров появились в The Elder Scrolls II: Daggerfall. Изначально они появились как исключительно отрицательные персонажи, близкие по своему смыслу к демонам, однако начиная с The Elder Scrolls III: Morrowind разработчики отказались от подобного позиционирования. В последующих играх серии даэдра рассматривались как существа, чьи мотивы и поступки не могут быть поняты обычными смертными.

Даэдра обитают в Планах Обливиона — многочисленных иных измерениях. Даэдра бессмертны — можно уничтожить их тело, однако спустя некоторое время они возродятся в связанном с ними плане Обливиона. Часто даэдра относятся с пренебрежением к смертным расам, проживающим на планете Нирн, основном месте действия игр серии, однако в некоторых случаях могут проявлять дружелюбие и даже помогать смертным.

Принцы Даэдра 
Помимо многочисленных NPC даэдра-монстров, важное значение в серии игр имеют старшие Даэдра или принцы Даэдра () — могущественные сверхъестественные бессмертные существа, которых обычно причисляют к богам или демиургам. Старших даэдра насчитывают обычно шестнадцать, иногда семнадцать. Как и обычные даэдра, Принцы Даэдра впервые появились в Daggerfall. С тех пор шестнадцать Принцев имеют свой день в календаре, в который их можно призвать (в Daggerfall это реализовано), свою сферу влияния, и с каждым связаны один или несколько могущественных артефактов.

Все Принцы Даэдра (за исключением Джиггалага) имеют свои задания даэдрической реликвии в Daggerfall и Skyrim, 15 принцев (за исключение Мерунеса Дагона и Джиггалага) дают аналогичные задания в Oblivion, а в Morrowind можно выполнить квесты от семи из них — Азуры, Боэтии, Малаката, Мерунеса Дагона, Мефалы, Молаг Бала и Шеогората.

Примечания

Комментарии

Источники 

Списки персонажей компьютерных игр
The Elder Scrolls